Alexander Ritter von Bandrowski (1860-1913) – attore, cantante d'opera e direttore artistico austriaco-polacco
 Jerzy Bandrowski (1883-1940) – scrittore, giornalista e traduttore polacco
 Juliusz Kaden-Bandrowski (1885-1944) – scrittore polacco
 Tomasz Bandrowski (1984) – calciatore polacco